Cernay (Haut-Rhin), de Duitse benaming van deze gemeente
 Heerlijkheid Cernay, de Duitse benaming van deze voormalige heerlijkheid